CNOT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 376 амінокислот, а молекулярна маса — 266 939.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах як регуляція трансляції, транскрипція, регуляція транскрипції, РНК-залежне заглушення генів. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки